Fernando de la Cerda (1275-1322) fue un miembro de la realeza castellana. Era hijo de Fernando de la Cerda, hijo de Alfonso X de Castilla, y de Blanca de Francia, hija del rey Luis IX. 

Fue mayordomo mayor del rey Alfonso XI de Castilla y señor consorte de Lara por su matrimonio con Juana Núñez de Lara, apodada la Palomilla.

Orígenes familiares 
Fue hijo del infante Fernando de la Cerda y de Blanca de Francia, y por parte paterna era nieto del rey Alfonso X de Castilla y de la reina Violante de Aragón. Y por parte materna era nieto del rey Luis IX de Francia y de la reina Margarita de Provenza.

Fue hermano de Alfonso de la Cerda, apodado el Desheredado.

Biografía 
Nació en 1275, y su padre, el infante Fernando de la Cerda, que era el hijo mayor y heredero de Alfonso X, falleció en Ciudad Real el 25 de julio de 1275.  

Hacia 1308, o con total seguridad en ese año, según otros autores, contrajo matrimonio con Juana Núñez de Lara, que era hija de Juan Núñez I de Lara, señor de Lara, y de Teresa de Haro. Y la esposa de Fernando de la Cerda, que era viuda del infante Enrique de Castilla el Senador, hijo de Fernando III, llegaría a ser señora de la Casa de Lara y también de Lerma, Herrera y Dueñas, entre otros muchos lugares.

Hay constancia de que en abril de 1320 desempeñaba el cargo de mayordomo mayor del rey Alfonso XI de Castilla, habiendo sido precedido en el cargo por el célebre magnate y escritor Don Juan Manuel, que era nieto del rey Fernando III de Castilla, y siendo sucedido en el mismo por el infante Felipe de Castilla, que era hijo de Sancho IV de Castilla y de la reina María de Molina.

Falleció en 1322, según afirman la mayoría de los autores, ya que en esa fecha, como señaló Luis de Salazar y Castro, su nombre dejó de aparecer en los privilegios y documentos de la época desde el 1 de junio.

Sepultura 
El cadáver de Fernando de la Cerda recibió sepultura en el desaparecido convento de San Pablo de Burgos, de la Orden de los dominicos, según constaba en el libro becerro de dicho cenobio, y en el mismo convento recibieron sepultura su hijo mayor y heredero, Juan Núñez III de Lara, y casi con toda seguridad su suegro Juan Núñez I de Lara, que falleció en la ciudad de Córdoba en el año 1294.

Tanto Fernando de la Cerda como su hijo y heredero fueron enterrados en la capilla mayor del convento de San Pablo, y sus tumbas estaban situadas ante el altar mayor de la iglesia, y hay constancia de que la tumba de Juan Núñez III de Lara estaba decorada con las «armas puras de Lara», como indicó Salazar y Castro. Y la última noticia que se tiene de esos enterramientos es que cuando en 1776 el presbiterio de la iglesia conventual de San Pablo fue renovado las tumbas se mantuvieron en el mismo lugar que habían ocupado anteriormente.

Sin embargo, nada se ha conservado de esos enterramientos, ya que el convento de San Pablo de Burgos fue saqueado y destruido por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia Española, y posteriormente, las ruinas del edificio que aún se mantenían en pie fueron demolidas por el ejército español alrededor del año 1870 para construir un cuartel. Y en el solar que ocupaba el convento dominico se alza en la actualidad el Museo de la Evolución Humana.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio hacia 1308 con Juana Núñez de Lara, la Palomilla, hija de Juan Núñez I de Lara y de Teresa de Haro, y fruto de su matrimonio nacieron los siguientes hijos: 
 Juan Núñez III de Lara (m. 1350). Fue señor de Lara y señor consorte de Vizcaya por su matrimonio con María Díaz de Haro, que fue señora de Vizcaya y era hija de Juan el Tuerto y de Isabel de Portugal. Además, fue alférez y mayordomo mayor del rey Alfonso XI de Castilla, y falleció en Burgos el 28 de noviembre de 1350, siendo sepultado junto con su padre en el convento de San Pablo de Burgos.
 Blanca Núñez de Lara (c. 1311-1347). Contrajo matrimonio con Don Juan Manuel, nieto de Fernando III de Castilla. Una de las hijas de ambos, Juana Manuel, fue reina de Castilla al casar con el rey Enrique II, y convirtió a su abuelo en ancestro de todos los reyes de España.
 Margarita de Lara (m. c. 1373). Profesó como religiosa en el Real monasterio de Santo Domingo de Caleruega, donde recibió sepultura a su muerte.
 María de Lara (1315-1379), viuda de su primer matrimonio con Charles d'Étampes, volvió a casar por segunda vez con Carlos II de Alençon, nieto del rey Felipe III de Francia, y hermano de Felipe VI de Francia, que murió en la batalla de Crécy, luchando a las órdenes de su hermano Felipe VI.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Genealogía de Fernando de la Cerda, nieto de Alfonso X el Sabio. (En inglés)
 Ficha genealógica de Fernando de la Cerda. Fundación Casa ducal Medinaceli

Casa de la Cerda
Mayordomos mayores del rey de Castilla del siglo XIV